Список видів роду Очиток:

Список, який містить 392 визнаних види роду Очиток (Sedum), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Sedum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Sedum на сайті «International Plant Names Index»  
 Sedum на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Sedum на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Sedum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Очиток
Очиток